Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Teinturiers :

Rue des Teinturiers à Bruxelles.

Rue des Teinturiers à Amiens ;
 Rue des Teinturiers à Arras ;
 Rue des Teinturiers à Avignon ;
 Rue des Teinturiers à Beauvais ;
 Rue des Teinturiers à Dreux ;
 Rue des Teinturiers à Lille ;
 Rue des Teinturiers à Lyon ;
 Rue des Teinturiers à Meaux ;
 Rue des Teinturiers à Mérignac ;
 Rue des Teinturiers, une ancienne rue de Paris ;
 Rue des Teinturiers à Périgueux ;
 Rue des Teinturiers à Saint-Étienne ;
 Rue des Teinturiers à Toulouse ;
 Rue des Teinturiers à Troyes ;
 Rue des Teinturiers à Villeneuve-d'Ascq.

Teinturiers